Le mot connecteur est employé dans les domaines suivants :
 en mathématiques, connecteur logique ;
 en électronique, électrotechnique et en optique, la connectique regroupe les connecteurs et techniques de connexion (voir aussi Adaptateur) ;
 en linguistique, connecteur et connecteur logique.